Classe Andrea Doria può riferirsi nella Regia Marina e nella Marina Militare a:

Classe Andrea Doria o Classe Caio Duilio, navi da battaglia che hanno servito nella prima e nella seconda guerra mondiale 
Classe Andrea Doria di incrociatori lanciamissili
Classe Andrea Doria, modernissime unità del Programma Orizzonte